Harby (Nottinghamshire), een plaats in het Engelse graafschap Nottinghamshire
 Harby (Zweden), een plaats in de gemeente Kalmar in het landschap Småland en de provincie Kalmar län in Zweden

zie ook Hårby (doorverwijspagina)